Rivierenbuurt (en néerlandais : ) peut faire référence à :
 Rivierenbuurt (Amsterdam), quartier d'Amsterdam ;
 Rivierenbuurt (Groningue), quartier de Groningue ;
 Rivierenbuurt (Haarlem), quartier de Haarlem ;
 Rivierenbuurt (La Haye), quartier de La Haye.

Homonymie